Les initiales SCE désignent :

 Une société coopérative Européenne
 Un Système Complet d'Evénements (probabilités)
 Sony Computer Entertainment, une filiale de Sony dans l'informatique
 Extension de nom de fichier : .sce est utilisé
 pour les scripts Scilab
 Service Control Engine